Rock the House Live! — концертный альбом американо-канадской рок-группы Heart, выпущенный 5 октября 1991 года.

Об альбоме
Диск был записан во время выступления группы 28 ноября 1990 года на стадионе Centrum (сейчас DCU Center) в Вустере, Массачусетс. Это выступление было частью тура в поддержку альбома Brigade, выпущенного в марте 1990 года. После выпуска этого альбома в карьере группы произошёл резкий спад после сверхуспешного периода, начавшегося в 1985 году с выхода альбома Heart. Несмотря на это, альбом всё же достиг 107 строчки чарта Billboard 200.

Список композиций 
 «Wild Child» (Роберт Джон «Матт» Ланж, Крэйг Джойнер, Энтони Митман) — 5:20
 «Fallen from Grace» (Сэмми Хагар, Кармасси, Джесси Хармс) — 4:26
 «Call of the Wild» (Энн Уилсон, Нэнси Уилсон, Говард Лизи, Марк Андес, Кармасси, Сью Эннис) — 4:31
 «How Can I Refuse» (Э. Уилсон, Н. Уилсон, Андес, Лизи, Кармасси, Эннис) — 5:04
 «Shell Shock» (Э. Уилсон, Н. Уилсон, Лизи, Андес, Кармасси, Эннис) — 4:15
 «Love Alive» (Э. Уилсон, Н. Уилсон, Роджер Фишер) — 5:29
 «Under the Sky» (Э. Уилсон, Н. Уилсон, Эннис) — 3:05
 «The Night» (Хагар, Э. Уилсон, Н. Уилсон, Кармасси)- 6:51
 «Tall, Dark Handsome Stranger» (Холли Кнайт, Альберт Хаммонд) — 3:56
 «If Looks Could Kill» (Джек Конрад, Биу Гарретт) — 3:36
 «Who Will You Run To» (Уоррен, Дайан|Дайан Уоррен) — 4:17
 «You’re the Voice» (Энди Куинта, Кейт Рид, Мэгги Райдер, Крис Томпсон) — 5:59
 «The Way Back Machine» (Лизи) — 0:57
 «Barracuda» (Э. Уилсон, Н. Уилсон, Фишер, Майк Дерозьер, Эннис) — 4:52

Примечания

Ссылки 
 Rock The House Live! на discogs.com

Альбомы Heart
Концертные альбомы 1991 года
Концертные альбомы Capitol Records